SDRM est un sigle, qui signifie :
 Société pour l'administration du droit de reproduction mécanique des auteurs, compositeurs et éditeurs, société civile dont les associés sont la SACEM, la SACD, la SCAM, la SGDL, et l'AEEDRM ;
 Staphylocoque doré résistant à la méthicilline, les souches de Staphylococcus aureus multirésistants aux antibiotiques, notamment à la méthicilline.